Игры исламской солидарности — международное спортивное мероприятие, включающее лучших спортсменов из стран Организации Исламская конференция.

Первые игры 
I игры проходили в 2005 году в Саудовской Аравии.

Вторые игры 
II игры должны были пройти в апреле 2009 года в Иране, были перенесены на 2010 год, а затем отменены из-за разногласий между Ираном и арабскими странами по вопросу названия Персидского (Арабского) залива.

Третьи игры 
III игры прошли в сентябре 2013 года в индонезийском городе Палембанг.

Четвёртые игры 
IV игры прошли в мае 2017 года в столице Азербайджана, городе Баку.

Пятые игры 
V игры должны были пройти с 20 по 29 августа 2021 года в Стамбуле, но были перенесены на 10-19 сентября 2021, поскольку первоначальные даты совпадали с летними Олимпийскими Играми 2020 года. Затем из-за пандемии COVID-19 соревнования также были перенесены, уже на 9-18 августа 2022 года, и будут проводиться в Коньи.

Шестые игры 
VI игры пройдут в 2025 году в Яунде, Камерун.

Ссылки 
 Официальный сайт игр 2009 года
 Официальный сайт игр 2017 года

Соревнования по регионам
Игры исламской солидарности